Felice Gajo – imprenditore e politico italiano, senatore del Regno dal 1934
 Leonardo Gajo – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
 Mosè Gajo – medico, poeta e filosofo italiano di origini ebraiche
 Óscar Jaenada Gajo –  attore spagnolo